Vorwerk steht für:
 Vorwerk (Befestigung), Befestigungsanlage
 Vorwerk (Gutshof), landwirtschaftlicher Nebenhof eines Gutes
 Vorwerk (Weberei), Bezeichnung für die dem Weben vorangehende Herstellung von Garnen (Spinnen, Spulen und ggf. Zwirnen), sowie entsprechend die Abteilungen, in der die Garne umgespult, auf die Zettel gebracht, geschlichtet und für die Webstühle vorbereitet werden

Unternehmen:
 Friedrich Vorwerk Group SE, 1962 von Friedrich Vorwerk in Tostedt gegründete Unternehmensgruppe, seit 2019 Tochterunternehmen der MBB SE
 Vorwerk (Unternehmen), 1883 von Carl und Adolf Vorwerk gegründeter Konzern mit Sitz in Wuppertal
 Vorwerk & Sohn, Unternehmensgruppe mit Sitz in Wuppertal, Automobilzulieferer (1827 von Johann Peter Vorwerk als Bandweberei gegründet)
 Verlag Vorwerk 8, Verlag in Berlin
 Vorwerk der Volkswagen AG, 1938 gegründet, daraus entstand das Volkswagenwerk Braunschweig

geographische Objekte:
 Vorwerk (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen

Gemeindeteile:
 Vorwerk (Altenmedingen), Gemeindeteil von Altenmedingen, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Vorwerk (Altlandsberg), Gemeindeteil der Stadt Altlandsberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 zwei Ortsteile (Alt und Neu Vorwerk) der Gemeinde Walkendorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Vorwerk (Alt Rosenthal) Gemeindeteil von Alt Rosenthal, Ortsteil der Gemeinde Vierlinden, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Vorwerk (Celle), Ortsteil der Stadt Celle, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Vorwerk (Demmin), Ortsteil der Stadt Demmin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Vorwerk (Gemeinde Bad Aussee), Ortslage von Bad Aussee im Salzkammergut, Steiermark
 Vorwerk Gnetsch, Ansiedlung der Stadt Bernburg, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Logumer Vorwerk, Stadtteil im kreisfreien Emden, Niedersachsen
 Vorwerk (Lübeck), Stadtbezirk in Lübeck, Teil des Stadtteils Lübeck-St. Lorenz-Nord
 Vorwerk (Möckern), Wohnplatz der Einheitsgemeinde Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Vorwerk Poel, Ortsteil im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Vorwerk Radekow, Wohnplatz der Gemeinde Tantow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Vorwerk (Rothenklempenow), Wohnplatz der Gemeinde Rothenklempenow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Vorwerk (Sagard), Ortsteil der Gemeinde Sagard, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Vorwerk Selb, Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Vorwerk (Sonneberg), Ortsteil der Stadt Sonneberg, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Vorwerk (Waltersdorf), Gemeindeteil des Ortsteils Waltersdorf der Gemeinde Schönefeld, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

historische Ortsnamen:
 Berlin-Alt-Treptow, Ortsteil von Berlin (früherer Name Vorwerk)
 Berlin-Karlshorst, Ortsteil von Berlin (früherer Name Vorwerk)
 Dorst, Ortsteil von Calvörde, Sachsen-Anhalt (früherer Name Vorwerk)
 Kisielice (Białogard), Stadtteil von Białogard, Woiwodschaft Westpommern (früherer Name Vorwerk, bei Belgard)

Nauwerke:
 Vorwerk Podemus, denkmalgeschützter Vierseithof in Dresden-Mobschatz
 Vorwerk, altes Gebäude westlich von Kassel, siehe Sichelbachbecken #Vorwerk Sichelbach

Personen:
 Adolf Vorwerk (1853–1925), deutscher Unternehmer aus Wuppertal
 Anna Vorwerk (1839–1900), deutsche Frauenrechtlerin
 Carl Vorwerk (1847–1907), deutscher Unternehmer
 Dietrich Vorwerk (Karl Wilhelm Dietrich Vorwerk; 1870–1942), deutscher evangelischer Pfarrer, religiöser Schriftsteller
 Franz Vorwerk (1884–1963), deutscher katholischer Priester
 Georg Friedrich Vorwerk (1793–1867), deutscher Kaufmann
 Heinrich Vorwerk (1874–1947), deutscher Politiker (NSDAP), Abgeordneter im Landtag Oldenburg
 Maarten Vorwerk (* 1980), niederländischer House-Musiker, siehe Jeckyll & Hyde
 Max Jörg Vorwerk (1934–2015), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Volkert Vorwerk (* 1947), deutscher Jurist
 Wilhelm Vorwerk (1889–1967), deutscher Unternehmer
 Wolfgang Vorwerk (* 1948) deutscher Diplomat und Heimatforscher

Siehe auch:
 Logumer Vorwerk
 Appartementhaus Vorwerk
 Forwerk
 Vorwerg
 Rotes Vorwerk
 Vorwerkpark